Черво́не О́зеро — залізничний роз'їзд Знам'янської дирекції Одеської залізниці на лінії Помічна — Долинська. Розташований поблизу села Червоне Озеро Кропивницького району Кіровоградської області. Біля роз'їзду знаходиться Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат окиснених руд.

Історія 
Роз'їзд відкритий у 1978 році в складі новозбудованої лінії Помічна — Долинська.

У 1983 році лінію Помічна — Долинська електрифіковано змінним струмом (~25 кВ).

Пасажирське сполучення 
На роз'їзді, зупиняються приміські поїзди сполученням Знам'янка —  та  — .

Примітки

Джерела

Посилання 
 
 Розклад руху приміських поїздів по роз'їзду Червоне Озеро 
 Подорожі залізницею. Роз'їзд Червоне Озеро  

Транспорт Кропивницького району
Зупинні пункти Кіровоградської області
Зупинні пункти Одеської залізниці
Залізничні станції за алфавітом